Кібівотт Канді () (1996) — кенійський легкоатлет.
 Пауль Кібівотт Кургат () (1961) — кенійський дипломат.